Regionaler Naturpark bezeichnet durch Naturschutzrecht geschützte Gebiete:
 parc naturel régional in Frankreich, siehe Liste der regionalen Naturparks in Frankreich
 in der Schweiz, siehe Park von nationaler Bedeutung #Regionaler Naturpark